Turquia
 Yolçatı (Acıpayam)
 Yolçatı (Adilcevaz)
 Yolçatı (Bolu)
 Yolçatı (Elâzığ)
 Yolçatı (Silivri)